Solesmes (Noorderdepartement)
 Solesmes (Sarthe)
vaak wordt ook de bij de laatstgenoemde plaats gelegen abdij van Solesmes bedoeld